Гавиан-Пейшоту:

 Гавиан-Пейшоту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Гавиан-Пейшоту — аэродром в Бразилии, в городе Гавиан-Пейшоту.